Panzerkaserne ist der Name folgender Kasernen:

 Panzerkaserne Böblingen, eine US-amerikanische Kaserne in Böblingen
 Panzerkaserne Düren, eine ehemalige Kaserne in Düren

 Panzerkaserne Kaiserslautern, eine US-amerikanische Kaserne in Kaiserslautern
 Panzerkaserne (Flensburg), eine ehemalige Kaserne in Flensburg